Abdó Llabor (Sant Marçal, Rosselló, 1797 - Rodés?, Roergue, 1848) fou un professor de filosofia nord-català.

En un primer moment, inicià estudis eclesiàstics a Carcassona, que posteriorment abandonà. Més endavant, estudià i es llicencià en lletres, i exercí de professor de filosofia al liceu d'Avinyó. Profundament catòlic, creà la Société de la Foi, de caràcter caritatiu, i publicà opuscles, com Le journalisme et les journaux, Que faire de la France? i una Mémoire sur l'instruction publique. Malvist pel seu proselitisme religiós, fou traslladat a Rodés.

Referències 

Professors d'educació secundària
Professors de filosofia
Rossellonesos contemporanis
Naixements del 1797